Sultanpur ist der Name mehrerer Orte in Indien:

 Sultanpur, Stadt im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, siehe Sultanpur (Uttar Pradesh)
 danach ein Distrikt Uttar Pradeshs, siehe Sultanpur (Distrikt)
 Sultanpur, Stadt im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh, siehe Sultanpur (Madhya Pradesh)
 Sultanpur, Stadt im indischen Bundesstaat Uttarakhand, siehe Sultanpur (Uttarakhand)
 Sultanpur oder Sultanpur Lodhi, Stadt im indischen Bundesstaat Panjab, siehe Sultanpur Lodhi
 Sultanpur, Dorf im indischen Bundesstaat Haryana
 danach ein Nationalpark im indischen Bundesstaat Haryana, siehe Sultanpur-Nationalpark